Kim Collins è il nome di diverse persone:
Kim Collins (1959), attore statunitense
Kim Collins (1962), hockeista su ghiaccio ed allenatore di hockey su ghiaccio canadese naturalizzato tedesco
Kim Collins (1976), atleta nevisiano